George Borrow (1803-1881) – scrittore inglese
 Thomas ed Ann Borrow

Altri progetti